Государственная комиссия по надзору за безопасностью полётов воздушных судов при Совете министров СССР — уполномоченный орган правительства СССР в области надзора за обеспечением безопасности полётов воздушных судов (ВС) гражданской авиации.

Деятельность 
До сентября 1986 года существовал Госавианадзор при Министерстве гражданской авиации СССР. Во главе стоял министр гражданской авиации СССР.

Госавианадзор СССР контролировал соблюдение правил производства полётов и руководства воздушным движением, правил производства, эксплуатации и ремонта гражданских воздушных судов, правил подготовки авиационного персонала, а также организовывал проведение сертификации в гражданской авиации СССР с выпуском и контролем соблюдения норм лётной годности гражданских воздушных судов и правил их сертификации, норм годности к эксплуатации гражданских аэродромов, их оборудования и правил сертификации гражданских аэродромов.

По результатам проверки соответствия нормам летной годности Госавианадзор выдавал сертификаты на тип и конкретные экземпляры гражданских ВС.

Госавианадзор также проводил расследования авиационных происшествий на территории СССР и с ВС советского производства за рубежом. При комиссии была организована научно-исследовательская лаборатория методов и средств расследования авиационных происшествий, проводившая расшифровку данных бортовых самописцев и анализ состояния безопасности полётов ВС.

Примечания

Ссылки 
   ()
 Accident and Incident Investigation In Soviet Practice (Archive) Flight Safety Digest. Flight Safety Foundation. January 1992. p. 1. Prepared by Gosavianadzor.

Гражданская авиация
Комиссии СССР
Подведомственные органы правительства СССР
Авиация СССР
Авиационные организации